José Miguel Redín  (plus connu sous le surnom de "Joxemi") est un guitariste espagnol né à Pampelune le . Il est le guitariste du groupe de ska punk espagnol Ska-P depuis 1995, ainsi que de No Relax, groupe qu'il a formé en 2003 dont il est également producteur.

Biographie 

Il naît à  Pampelune le , mais grandit à Larraga, dans la province basque de Navarre. Il prit goût à la musique en écoutant un disque des Beatles, et décida alors d'apprendre la guitare. Dans sa jeunesse, il écouta des groupes tels que The Ramones, Sex Pistols, The Clash, ou Dead Kennedys qui lui firent aimer la musique punk de même que Madness, Bad Manners, The Beat ou The Specials lui donnèrent le goût du Ska. À 13 ans, ll s'interessait uniquement à la musique Ska et Punk. Lors des fêtes de villages, il demandait des conseils aux musiciens pour améliorer sa technique. Étant reclus à la campagne, il suivait l'activité des groupes de punk tels que Kortatu, La Polla Records, Potato, Balin Bada... apparaissant massivement au Pays basque à travers des magazines tels que "Egin" ou "Bat Bi Hiru".

Il va ainsi de groupes en groupes :  En 1986, il joue dans un groupe nommé "Virus de Rebelliòn" qui sort un album, puis joue avec "Descarga" vers 1990.

Ne gagnant malheureusement pas sa vie avec la musique, en 1992, il quitte le son Pays basque natal pour Madrid.

Entre 1992 et 1995, il joue dans les bars de Madrid dans des petits groupes sans succès comme "Seth", où il joue du hard core, s'éloignant de plus en plus du Ska et de ce qu'il aimait jouer.

Cherchant un guitariste, il rencontra en 1995 le groupe Ska-P et commença à répéter avec eux des chansons telles que "Como un Rayo", issue de leur premier album 0,7. Il suivit ensuite le groupe dans leurs textes revendicateurs, notamment sur les inégalités sociales, les problèmes sociaux, la mondialisation, le racisme, la pauvreté ou encore la légalisation du Cannabis.

Lorsque le groupe de disperse en 2005, il se consacre essentiellement à son groupe No Relax qu'il fonda deux années auparavant avec Micky, ancienne chanteuse du groupe italien BOP.

Il retourna avec Ska-P en 2008 pour enregistrer l'album Lagrimas y Gozos. Il prit part par la suite à la production de divers groupes.

Liens externes 

 Página de Joxemi en Ska-P
 Página de No-Relax
 

Membre de Ska-P
Naissance en mai 1969
Naissance à Pampelune
Guitariste espagnol
Guitariste de rock